Transalp steht für:

 Transalp, Alpenüberquerung mit einem Fahrrad
 Honda Transalp, Motorrad des japanischen Herstellers Honda